Cette liste recense les Marques postales françaises de type oblitération par losange gros chiffres, classée par numéro de cachet.

Le cachet Gros Chiffres 

Le cachet Gros Chiffre a pour fonction d'oblitérer le timbre-poste pour qu'il ne soit plus réutilisable. Des années 1850 à 1876 en France, ce cachet donne une oblitération en forme de losange composé d'un grand nombre de points noirs. À partir de 1862, l'administration décide d'utiliser des cachets à gros chiffres qui permettent d'identifier le bureau émetteur. Elle établit une nomenclature qui est mise en service en .
Première date connue d'utilisation du cachet gros chiffres sur lettre : le .

Sur lettre, ce cachet est toujours accompagné d'un cachet dateur qui est supposé faire apparaître la date d'envoi de façon lisible.

La liste

Contenu 
Numéro Gros Chiffres du bureau :
 Nom du bureau — si le nom a changé, on utilise le nom actuel, suivi de l'ancien ;
 Département — Département auquel appartient le bureau (le lien renvoie sur une page d'histoire postale si elle existe) ;
 Numéro de département (en cours en 1860) ;
 Ressources éventuelles :
  lien vers une lettre sur Wikimedia Commons ;
  lien vers un timbre sur Wikimedia Commons ;
  lien vers une information sur Wikipédia ;
 Des étoiles indiquent un lien vers un site externe.

La première émission (de 1 à 4361) est complète

Les tranches de 4510 à 4995 et au-delà de 6000 sont incomplètes

Voir aussi

Articles connexes 

 Marques postales françaises
 Liste des bureaux de poste français classés par oblitération Petits Chiffres

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 
 
 

Oblitération